Моныш — хребет системы Западного Саяна, протягивается в субмеридиональном направлении почти на 15 км в южной части Таштыпского района Хакасии.

Склоны крутые, почти симметричные, покрыты темнохвойной тайгой. Является приподнятой поверхностью выравнивания, с плоскими вершинами, с каменистыми россыпями. Водораздел рек Каратош и Большой Он.

Максимальные высоты в южной части хребта — гора Моныш (51° 55' сш 89° 45' вд) — наивысшая отметка (2241 м над уровнем моря). Вершина плоская, лишена растительности, склоны крутые, покрыты темнохвойной тайгой.

Литература 
 Энциклопедия Республики Хакасия: [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан: Поликор, 2007. Т. 1: [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. — С. 391.

Горы Хакасии
Горные хребты Хакасии